Stazione di Steinen (Germania)
 Stazione di Steinen (Svizzera)